

Biologie 
Cyrtopogon oasis, vlieg in familie Asilidae
Flavoplaca oasis, korstmos in familie Teloschistaceae
Hydriomena oasis, vlinder in familie Geometridae
Hydroporus oasis, kever in familie Dytiscidae
Phytoliriomyza oasis, vlieg in familie Agromyzidae

Film en televisie 
Oasis (Star Trek), aflevering van Star Trek: Enterprise
Oscar's Oasis, tv-programma van Disney XD
L'Abîme des morts-vivants, Spaanse horrorfilm met als Engelse titel Oasis of the Zombies

Geografie 
Oasis de Nazaret, plaats in de Sspaanse gemeente Teguise op het eiland Lanzarote

Hobby 
Steekschuim, materiaal dat onder andere gebruikt wordt bij bloemschikken

Informatica 
OASIS (organisatie), Organization for the Advancement of Structured Information Standards, consortium ter bevordering van open informatiestandaarden

Muziek 
Oasis (band), Engelse rockband
Oasis (Tangerine Dream), muziekalbum van Tangerine Dream

Toerisme 
The Oasis Exhibits, looproute in Disney's Animal Kingdom

Vervoer 
Oasis Hong Kong Airlines, Hongkongse luchtvaartmaatschappij
Oasis class, klasse cruiseschepen van Royal Caribbean International waaronder:
Oasis of the Seas (schip, 2009), Fins schip dat onder de vlag van de Bahama's vaart